Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2007 года проводился в городе Чиангмай (Таиланд) с 17 по 26 сентября. Соревнования проводились в спортивном комплексе 700-летия города.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Распределение медалей

Распределение больших медалей

Распределение больших и малых медалей

Ссылки 
 Статистика чемпионата
 Официальный сайт

2011
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Чиангмае
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Таиланде